

Geografia

Drozdov, comune del distretto di Beroun, in Boemia Centrale
 Drozdov, comune del distretto di Šumperk, nella regione di Olomouc

Persone 
 Artur Drozdov, cestista ucraino

Altro 
 18334 Drozdov, asteroide